McCallion ist der Familienname folgender Personen:

 Barry McCallion (* 1940), US-amerikanischer bildender Künstler
 Hazel McCallion (1921–2023), kanadische Politikerin und Bürgermeisterin von Mississauga
 James McCallion (1918–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Mac McCallion (1950–2018), neuseeländischer Rugbyspieler und -trainer